Uhlhorn ist der Name folgender Orte:
 Uhlhorn (Dötlingen) in der Gemeinde Dötlingen im niedersächsischen Landkreis Oldenburg

Uhlhorn ist der Familienname folgender Personen:
 Christiane Uhlhorn (1927–2016), deutsche Politikerin (CDU)
 Diedrich Uhlhorn (1764–1837), deutscher Erfinder und Konstrukteur
 Diedrich Uhlhorn junior (1843–1915), deutscher Ingenieur und Obstzüchter

 Gerhard Uhlhorn (1826–1901), deutscher lutherischer Theologe und Abt von Loccum